Gunung Kijang (plaats), een plaats in Indonesië
Gunung Kijang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing